Wilhelm von Mörner ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Mörner, durch Adoption angenommener Name von Wilhelm Neumann (Architekt, 1826) (1826–1907), deutscher Architekt und Baubeamter
 Wilhelm von Mörner (Maler) (1831–1911), schwedisch-preußischer Leutnant und Maler